Mehrere Orte tragen den Namen Reuti, der ursprünglich eine Rodung bezeichnet:
 Reuti TG, frühere Ortsgemeinde in der Gemeinde Bussnang im Schweizer Kanton Thurgau
 der Weiler Reuti (auch Rüti) in der Gemeinde Thundorf im Schweizer Kanton Thurgau, siehe Thundorf TG
 der Weiler Reuti in der Gemeinde Hasliberg im Schweizer Kanton Bern, siehe Hasliberg

Siehe auch:
 Reute
 Reuthe, Gemeinde in Österreich in Vorarlberg
 Reutte (Begriffsklärung)
 Reutti
 Rüte
 Rüthi
 Rütli
 Rüttenen